Kozlany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kozlany, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Kozlany, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina